Trinia ucrainica är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Konstantinovich Schischkin. Trinia ucrainica ingår i släktet Trinia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ucrainica